Praiagrandense – abitanti di Praia Grande (San Paolo)
Praiagrandense – abitanti di Praia Grande (Santa Catarina)